La strada provinciale 153 Trebisacce-Albidona-Alessandria del Carretto (SP 153) è una strada provinciale italiana, una delle principali vie di collegamento tra la costa dell'Alto Ionio Cosentino e il Pollino orientale.

Tracciato
Si diparte dal comune di Trebisacce, precisamente dal quartiere Pagliara o Bivio di Albidona, dove si snoda dalla SS 106 Jonica, attraversa il centro abitato di Albidona e raggiunge Alessandria del Carretto, dove la strada termina, senza alcun collegamento con altri tracciati provinciali o statali, ma solo tracciati interpoderali, che raggiungono i centri lucani di San Paolo Albanese e Terranova del Pollino e i comuni calabresi di Plataci da una parte e San Lorenzo Bellizzi dall'altra.
Nella parte conclusiva del percorso, a qualche chilometro da Alessandria, la SP 153 incontra la strada provinciale 154, che si diparte verso Castroregio e in seguito la biforcazione di una strada interpoderale che raggiunge la frazione di Farneta.

Si tratta di un tortuoso tracciato, costituito da circa 40 tornanti, costruito seguendo il percorso sancito da un mulo, che era considerato una vera e propria guida topografica. La tratta Trebisacce-Albidona fu costruita negli anni '40, mentre la tratta Albidona-Alessandria del Carretto è di più recente costruzione (anni '60).

Finanziamenti
La strada conserva ancora oggi l'originaria conformazione, ad eccezione di alcune tratte, nelle quali sono state eliminate alcune curve (Località "Puzzoianni", "Trodio", ecc.), allo scopo di diminuire la considerevole distanza che divide questi centri situati a pochi chilometri di distanza aerea dalla costa (Alessandria del Carretto - 16 km; Albidona - 7 km), che da anni è una delle cause più influenti dell'esponenziale diminuzione demografica dei due piccoli centri.
Negli ultimi anni, soprattutto, sono stati stanziati migliaia di euro per assestare queste strade (ad alto rischio di frane) ed eliminare le tratte più scoscese e irregolari. Nel 2010 la provincia di Cosenza ha stanziato  per la tratta Albidona-Alessandria del Carretto.

Note

Strade della Calabria
Strade provinciali della Calabria